Die Verbandsliga Niedersachsen 1980/81 war die 32. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde erstmals der TuS Celle.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1979/80 war der TSR Olympia Wilhelmshaven nach elf Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während der Lüneburger SK aufgestiegen war. Die beiden Absteiger VfB Peine und FC Schöningen 08 hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die beiden Aufsteiger VfR Osterode 08 (Wiederaufstieg nach 28 Jahren) sowie TSV Havelse (Rückkehr nach 24 Jahren) ersetzt.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich der TuS Celle. Als Zweit- und Drittplatzierter durften der Wolfenbütteler SV und der TSV Havelse ebenfalls teilnehmen. Havelse konnte sich durchsetzen und stieg somit auf. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen mussten absteigen. Der VfL Germania Leer verließ die Liga nach vier Spielzeiten. Die SpVgg Bad Pyrmont zog ihre Mannschaft acht Jahre nach dem Aufstieg in die Kreisklasse zurück.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1980/81 im deutschen Fußball-Archiv

1980
Fußballsaison 1980/81